Heinz Günthardt – allenatore di tennis ed ex tennista svizzero
 Markus Günthardt – ex tennista svizzero
 Pic Günthardt – calciatore svizzero